Bupleurum sulcatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Bupleurum sulcatum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
sulcatum